Kondratjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Wassiljewitsch Kondratjuk (1897–1942), ukrainischer und sowjetischer Ingenieur und Theoretiker der Raumfahrt
 Mark Walerjewitsch Kondratjuk (* 2003), russischer Eiskunstläufer